

Рувно — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Рувно — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства